De Letse voetbalclub Skonto FC speelt sinds 1992 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Skonto FC

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Letland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Skonto FC
Skonto FC